Wim Tap (1903-1979), Nederlands voetballer
 Wim Tap (1938), Nederlands beeldhouwer en schilder